Обзор:
 Обзор — то, что доступно для визуального наблюдения.
 Обзор — справочник, включающий систематизированные сведения о составе и содержании отдельных комплексов архивных документов, дополненные их источниковедческим анализом.
 Обзор — документ, составленный в целях информации подведомственных и других организаций о работах в той или иной области или деятельности группы предприятий в определённый период.
 Обзор — город в Бургасской области Болгарии.
 Обзор — журнал, выходивший в Болгарии.
 Обзор СМИ — одна из форм рецензирования, объект его изучения — газеты и журналы.
  — тип научной публикации; статья в научном журнале, в которой анализируется ранее опубликованная информация по определенной тематике (также см. Синопсис).

См. также 

 Астрономический обзор — учреждение, предназначенное для изучения небесных тел.